Кохана, ми вбиваємо дітей:
 «Кохана, ми вбиваємо дітей» - реаліті-шоу. Формат шоу був розроблений у Великій Британії у 2004 — 2005 роках. Адаптовані шоу виходять в країнах: США, Велика Британія, Австралія, Нова Зеландія, Україна і Росія.
 Кохана, ми вбиваємо дітей (Велика Британія) — що з'явилося в березні 2005 на британському телеканалі «Channel 4»
 Кохана, ми вбиваємо дітей (Україна) — що з'явилося восени 2011 на українському телеканалі «СТБ».
 Кохана, ми вбиваємо дітей (Росія) — що з'явилося в травні 2013 на російському телеканалі Рен-ТВ.